Anna-Karin Magnusson kan avse någon av följande:
Anna-Carin Magnusson (född 1957), socialdemokratisk politiker
Anna-Karin Margareta Magnusson (1949–2003), artist, se Kisa Magnusson